Le terme de frelon peut désigner :

Botanique 
 L'Ophrys frelon (Ophrys fuciflora) est une orchidée  terrestre européenne.

Insectes 
 Un frelon est l'appellation commune des 22 espèces d'insectes sociaux classés dans le genre Vespa ;
 L'Argiope frelon aussi appelée argiope rayée, argiope fasciée ou épeire fasciée est une espèce d'araignée.
 Le Papillon frelon ou Sésie du peuplier est un insecte lépidoptère de la famille des Sesiidae.

Aéronautique 
 Le SE 3200 frelon est une série de prototypes d'hélicoptères de Sud-Aviation.
 Le Super Frelon est hélicoptère lourd conçu par Sud-Aviation dérivé du précédent.

Arts et spectacles 
 le Vol du frelon est un roman britannique de Ken Follett, publié en 2002.
 The Green Hornet (Le Frelon vert en français) est un film américain réalisé par Michel Gondry
 Le Frelon vert est une série télévisée américaine  en 26 épisodes de 26 minutes, créée par William Dozier

Personnages 
 Georges Wambst, dit Le Frelon, est un coureur cycliste français, né le   à Lunéville et mort le   à Raon-l'Étape.

Autres 
 Voir aussi les articles faisant référence à Hornet.
 Frelon est un jeu de Loriciel publié en 1983 pour les ordinateurs de la marque Oric.